Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2000 – 4. edycja turnieju finałowego Mistrzostw Europy w piłce ręcznej mężczyzn, zorganizowana przez EHF – w dniach od 21 stycznia do 30 stycznia 2000 w Chorwacji – dla 12 najlepszych reprezentacji seniorskich na „starym kontynencie”, mająca na celu wyłonienie najlepszej z nich (mistrza Europy).

Pod koniec lat 90. władze Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej podjęły decyzję o zmianie pory roku – w której przeprowadzane będą mistrzostwa Europy piłkarzy ręcznych – z wiosny (maj/czerwiec), na zimę (styczeń/luty). Mistrzostwa Europy 2000 były pierwszymi rozgrywanymi w nowym terminie.

To pierwsza w historii seniorska impreza rangi mistrzowskiej w piłce ręcznej, której gospodarzem była Chorwacja. Wszystkie 38 spotkań mistrzostw rozegrano w dwóch halach: Domie Sportova w Zagrzebiu i Dvoranie Mladosti w Rijece.

Eliminacje

Zakwalifikowane drużyny 
 Grupa A: , , , , , 
 Grupa B: , , , , ,

Obiekty

Runda wstępna

Grupa A (Zagrzeb)

Grupa B (Rijeka)

Runda finałowa (Zagrzeb)

Mecze o miejsca 5-12

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 
 Wyniki ME 2000 na todor66.com

Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej
2000 w Chorwacji
2000 w piłce ręcznej
Piłka ręczna w Chorwacji
Zawody sportowe w Zagrzebiu
Zawody sportowe w Rijece